Большой Париж () — название инициативы, выдвинутой в 2007 году президентом Франции Николя Саркози в качестве «нового комплексного плана развития столичного региона Парижа». Замысел предполагал официальное оформление Парижской агломерации и развитие ближайших к Парижу регионов, включая развитие транспортной сети.

Разработка 

План впервые был анонсирован 17 сентября 2007 года во время презентации «Город архитектуры и наследия», когда Саркози объявил о своем намерении создать «новый проект комплексного развития Большого Парижа». Заказчиком проекта выступило государство, координация проекта была поручена министерству  культуры.

В 2008 году был объявлен архитектурный конкурс на проект будущего развития Парижа на ближайшие 40 лет, в котором приняло участие десять многопрофильных команд, включавших архитекторов, градостроителей, географов, ландшафтных архитекторов и других специалистов. В числе архитекторов, возглавлявших эти команды, были Жан Нувель, Кристиан де Портзампарк, Антуан Грумбах, Ролан Кастро, Ив Лион, Джамиль Клуш, Ричард Роджерс, Бернардо Секки, Паола Вигано, Финн Гейпель, Джулия Анди и Вини Маас.

Первоначально предполагалось, что структура управления Парижским регионом будет реформирована путём создания объединённого городского сообщества, охватывающего собственно Париж и окружающие его пригороды, Petite Couronne, но от этой идеи впоследствии отказались из-за сопротивления мэров и местных советов региона Иль-де-Франс.

Выставка под названием «Большой Париж и парижская агломерация», где были представлены разработки участников конкурса, прошла с 29 апреля по 22 ноября 2009 года.

Транспорт 

Одновременно была создана должность министра по делам Большого Парижа, на которую был назначен . Бланк и его команда подготовили план транспортной схемы Большого Парижа, который был представлен 29 апреля 2009 года, к этому моменту власти региона Иль-де-Франс подготовили собственную транспортную схему. Помимо этого, некоторое время спустя команды архитекторов, участвовавших в конкурсе, представили третий вариант транспортной схемы. После долгих переговоров, в январе 2011 года был найден компромисс между правительством Франции и властями региона Иль-де-Франс, и утверждён окончательный вариант транспортной схемы.

Реализация плана транспортной схемы будет осуществляться в течение десяти лет, стоимость реализации оценивается в 35 млрд евро, финансирование проекта будет идти за счёт государства, органов местного самоуправления и новых заимствований. Важной частью проекта является сооружение автоматизированных линий метро, соединяющих деловые и жилые районы, в частности, Версаль и аэропорт Шарль де Голль, а также пригороды Монфермей и Клиши-су-Буа. Новые линии метро будут иметь вид восьмерки протяженностью 140 километров с круглосуточным движением, стоимость сооружения этих линий оценивается в 21 млрд евро. Ещё 14 млрд евро будут потрачены на расширение и переоснащение существующих линий метро.

Жилищное строительство 
Саркози заявил о планах строительства в регионе 70 тысяч новых домов ежегодно, с тем чтобы довести общее число новостроек к 2030 году до 1,5 миллионов. С момента его заявления в 2007 году, в Парижском регионе уже построено около 40 тысяч домов.

Критика 
Действия правительства Франции по реализации плана создания Большого Парижа вызвали резкую критику со стороны сообщества архитекторов, особенно Жана Нувеля, который написал несколько резких статей, направленных против Кристиана Бланка — министра по делам Большого Парижа, отправленного в отставку в июле 2010 года.

Против инициативы Саркози по созданию Большого Парижа выступили тогдашний мэр Парижа Бертран Деланоэ и председатель регионального совета Иль-де-Франс  — оба члены Французской социалистической партии. В октябре 2011 года Деланоэ заявил, что президент «стремится сам делать шаги, давно начатые местными органами власти». Хюшон, хотя и достиг компромисса с правительством по вопросам транспортной схемы Большого Парижа, также заявил, что Большой Париж «не является общим термином для обозначения всего, что происходит на территории Иль-де-Франс».

Противостояние проекту Большого Парижа продолжается также со стороны партии зелёных (), во главе с её лидером в регионе Иль-де-Франс Сесиль Дюфло.

См. также 
 Иль-де-Франс

Примечания

Литература 
 Jean-Marc Offner, Le Grand Paris, coll. " Problèmes politiques et sociaux ", № 942, La Documentation française
 Paris Métropole, formes et échelles du Grand-Paris, coll. " SC ", éd. de la Villette
 " L'État doit réparer l’erreur commise à la défaite de De Gaulle "
 Frédéric Gilli et Jean-Marc Offner, Paris, métropole hors-les-murs; aménager et gouverner un Grand Paris, coll. " Nouveaux débats ", Presses de Sciences-Po, Paris, 2009
 Alessandro Giacone, Les Grands Paris de Paul Delouvrier, Paris, éd. Descartes & co., 2009
 Annie Fourcaut, Emmanuel Bellanger, Mathieu Flonneau, Paris / banlieues : conflits et solidarités, Creaphis, 2007
 Michèle Leloup, Le Grand Paris. Les coulisses de la consultation, archibooks, Paris, 2009, ISBN|978-2-35733-055-9
 Denis Bocquet, " Gouvernance territoriale et enjeux du Grand Paris: la métropole capitale entre inerties et réformes ", in Sabine Bastian et Franck Trouilloud (éd.), Frankreich und Frankophonie: Kultur - Sprache - Medien, Martin Meidenbauer Vlg., Munich, 2009, p. 25-48
 Marc Wiel, Le Grand Paris — Premier conflit né de la décentralisation, coll. " Questions contemporaines ", éd. L’Harmattan, 2010, ISBN|978-2-296-13180-4
 Jean-Pierre Orfeuil & Marc Wiel, Grand Paris — Sortir des illusions, approfondir les ambitions, coll. " Mode de ville ", éd. Scrineo, septembre 2012

Ссылки 
 Le Grand Pari de l’agglomération Parisienne 
 Cité de l’architecture et du patrimoine 

География Парижа
Париж
Париж